Snover ist der Familienname folgender Personen:

 Horace G. Snover (1847–1924), US-amerikanischer Politiker
 Jeffrey Snover, US-amerikanischer Softwareentwickler und Softwarearchitekt